Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 1989/90 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg der VfL Bad Schwartau, aus der Staffel Süd die SG Leutershausen und die SG Stuttgart-Scharnhausen in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: VfL Bad Schwartau.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SG Weiche-Handewitt und TuRU Düsseldorf.

Absteiger in die Regionalligen: 1. SC Göttingen 05, TV Emsdetten und VfL Lichtenrade.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Bramstedter TS und TV Aldekerk 07.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG Leutershausen und SG Stuttgart-Scharnhausen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: –

Absteiger in die Regionalligen: TuSpo Nürnberg (Rückzug).
Aufsteiger aus den Regionalligen: TuS Eintracht Wiesbaden, Reinickendorfer Füchse und TSV Rintheim.

Entscheidungen 

Handballsaison 1989/90
1989